George MacKay eller McKay kan henvise til flere personer:

 George MacKay (roer) – canadisk roer
 George Leslie Mackay – canadisk missionær
 George Chisholm MacKay – canadisk pilot fra første verdenskrig
 George Prevost McKay – canadisk erhvervsmand og politisk figur
 George McKay (skuespiller) – britisk skuespiller
 George Frederick McKay – amerikansk komponist
 George Mackay (politiker) – tidligere formand for det australske repræsentanternes sus
 George Mackay – britisk europa-parlamentsmedlem for Sutherland 1747–1761.